Серге́й Васи́льевич Ерёмин:
 Ерёмин, Сергей Васильевич (род. 1956) — российский художник.
 Ерёмин, Сергей Васильевич (род. 1961) — советский и казахстанский футболист.
 Ерёмин, Сергей Васильевич (род. 1976) — российский государственный деятель, Глава города Красноярска.